Elias Fälth (né le  à Nacka en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Huddinge IK, il débute en senior dans l'Allsvenskan en 1999. Il évolue dans le deuxième niveau national jusqu'en 2010 portant les couleurs de cinq autres équipes. Le Luleå HF lui donne ensuite l'occasion de s'établir dans l'Elitserien.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Huddinge IK|| Allsvenskan|| 45|| 2|| 4|| 6|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Huddinge IK || Division 1|| 47|| 14|| 17|| 31|| 69|| 7|| 4|| 3|| 7|| 8
|-
| 2001-2002|| Huddinge IK || Allsvenskan || 43|| 8|| 7|| 15|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Halmstad Hammers HC || Allsvenskan || 41|| 9|| 5|| 14|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Halmstad Hammers HC || Allsvenskan || 46|| 6|| 11|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Halmstad Hammers HC || Allsvenskan || 41|| 5|| 7|| 12|| 38|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Nybro Vikings IF|| Allsvenskan|| 35|| 3|| 3|| 6|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Nybro Vikings IF|| Allsvenskan|| 43|| 10|| 20|| 30|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Borås HC|| Allsvenskan|| 43|| 7|| 15|| 22|| 98|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2008-2009|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 39|| 5|| 16|| 21|| 44|| 8|| 3|| 0|| 3|| 26
|-
| 2009-2010|| Almtuna IS|| Allsvenskan|| 48|| 6|| 16|| 22|| 42|| 10|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2010-2011|| Luleå HF|| Elitserien|| 53|| 6|| 28|| 34|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Luleå HF|| Elitserien|| 53|| 9|| 9|| 18|| 16|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| HV71|| Elitserien|| 49|| 5|| 18|| 23|| 24|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2013-2014 || HV71 || SHL || 52|| 6|| 12|| 18|| 30|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2014-2015|| Frölunda HC || SHL || 50||8 ||16 || 24||32 ||12 ||0 ||2 ||2 || 8
|-
|2015-2016|| Frölunda HC || SHL || 47|| 2||6 || 8|| 42|| 16|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
|2016-2017|| Brynäs IF || SHL || 35 || 2 || 9 || 11 || 12 || 16 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2017-2018|| Brynäs IF || SHL || 40 || 1 || 13 || 14 || 30 || 4 || 0 ||0 || 0 || 2
|-
|2018-2019|| Tappara || Liiga || 36|| 2|| 5|| 7|| 10 || 11|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2019-2020|| Munkedals BK || Division 3 || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 0|| 1|| 4|| +1||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1981
Naissance à Nacka
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Luleå HF
Joueur du HV 71
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du Borås HC
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Brynäs IF